Place Monge – piazza del V arrondissement di Parigi
 Place Monge – stazione della metropolitana di Parigi